Listan nedan bygger på informationen i Lista över länder efter folkmängd och Lista över länder efter yta.

Referenser  
 

Befolkningstathet
Demografi